Чэнь Шуйбя́нь (; ; род. 12 октября 1950 года, Тайвань) — тайваньский политик, с 20 мая 2000 по 20 мая 2008 — Президент Китайской Республики и Председатель Демократической прогрессивной партии. Был осуждён по обвинению в коррупции. 5 января 2015 досрочно освобождён.

Биография 
В 1974 году закончил обучение в Национальном университете Тайваня, бакалавр права. Работал адвокатом, защищал в суде оппозиционеров.

В 1981—1985 депутат городского совета Тайбэя, избран как представитель оппозиционного движения независимых кандидатов (оппозиционные партии не были разрешены).

В 1989 избран в Законодательный Юань.

В 1994 избран мэром Тайбэя от ДПП, впервые мэром стал представитель оппозиции.

На посту президента 
С его приходом к власти в 2000 году прервалось более чем полувековое правление Гоминьдана на Тайване.

Чэнь Шуйбянь был избран на второй срок в 2004 году.

В 2006 году вокруг Чэнь Шуйбяня и его семьи  с обналичиванием поддельных чеков на авиабилеты и прочие товары и услуги. В Тайбэе проходили многотысячные и многодневные демонстрации с требованиями отставки президента, однако Чэнь Шуйбянь не ушёл со своего поста. С 2004 по 2007 годы председателя ДПП не выбирали, и за это время на посту сменилось пять исполняющих обязанности: , Су Чжэньчан, Люй Сюлянь, , . 15 октября 2007 года на этот пост снова выбрали Чэнь Шуйбяня, и он пробыл председателем до 12 января 2008 года.

В начале 2008 года партия Чэня проиграла парламентские выборы, после чего он ушел в отставку с поста руководителя партии, на этом посту его сменил исполняющий обязанности Се Чантин. 20 марта 2008 года состоялись очередные президентские выборы, на которых победу одержал кандидат от Гоминьдана Ма Инцзю. С 30 марта по 20 мая 2008 года Чэнь снова занимал председательский пост.

Уголовное дело 
11 ноября 2008 года Чэнь Шуйбянь был арестован по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Через некоторое время состоялся суд, который признал его виновным по всем пунктам обвинения: растрата государственных средств, отмывание денег, получение взяток, торговля должностными постами, и приговорил к пожизненному заключению. Его супруга также признана виновной в совершении целого ряда преступлений, в том числе в получении взяток, отмывании денег, торговле официальными постами, дача ложных показаний и других. 11 июня 2010 года тайваньский суд заменил пожизненное заключение двадцатью годами лишения свободы.
Чэнь Шуйбянь и его супруга У Шуйчжэнь приговорены к 20 годам тюремного заключения каждый и выплате штрафа в размере 250 млн и 200 млн новых тайваньских долларов, соответственно.

5 января 2015 досрочно освобождён в связи с «состоянием здоровья и необходимостью пройти курс лечения». Супруга продолжает отбывать свой срок.

Примечания

Литература 
 Ларин А. Г., Президент, или демократия с тайваньской спецификой, Муравей, 2004 г., ISBN 5-8463-0118-5

Ссылки 

 Human Rights Action Center — Free Chen Shui-Bian! 

Правители Тайваня
Правители Китайской Республики
Политики Китайской Республики
Преступники Китайской Республики
Председатели ДПП Тайваня
Осуждённые пожизненно
Председатели Демократической прогрессивной партии